Di seguito una lista di asteroidi dal numero 429001 al 430000 con data di scoperta e scopritore.

429001-429100 

|-
|429001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429008 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|429009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429028 - ||  ||  || CSS
|-
|429029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429031 Hannavonhoerner||  ||  || Hormuth, F.
|-
|429032 Sebvonhoerner||  ||  || Hormuth, F.
|-
|429033 Günterwendt||  ||  || Hormuth, F.
|-
|429034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429044 - ||  ||  || CSS
|-
|429045 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|429046 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|429047 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|429048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429055 - ||  ||  || CSS
|-
|429056 - ||  ||  || CSS
|-
|429057 - ||  ||  || CSS
|-
|429058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429062 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|429063 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|429064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429070 - ||  ||  || Elenin, L.
|-
|429071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429073 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|429074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429075 - ||  ||  || CSS
|-
|429076 - ||  ||  || CSS
|-
|429077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429079 - ||  ||  || OAM
|-
|429080 - ||  ||  || CSS
|-
|429081 - ||  ||  || CSS
|-
|429082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429084 Dietrichrex||  ||  || ESA OGS
|-
|429085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429092 - ||  ||  || CSS
|-
|429093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429094 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429097 - ||  ||  || Karge, S., Zimmer, U.
|-
|429098 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|429099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

429101-429200 

|-
|429101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429102 - ||  ||  || CSS
|-
|429103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429110 - ||  ||  || CSS
|-
|429111 - ||  ||  || CSS
|-
|429112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429117 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429118 - ||  ||  || OAM
|-
|429119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429120 Mikhaillavrov ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|429121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429123 - ||  ||  || CSS
|-
|429124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429125 - ||  ||  || CSS
|-
|429126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429128 - ||  ||  || CSS
|-
|429129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429136 Corsali ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|429137 - ||  ||  || OAM
|-
|429138 - ||  ||  || CSS
|-
|429139 - ||  ||  || CSS
|-
|429140 - ||  ||  || OAM
|-
|429141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429148 - ||  ||  || CSS
|-
|429149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429155 - ||  ||  || CSS
|-
|429156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429168 - ||  ||  || CSS
|-
|429169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429173 - ||  ||  || CSS
|-
|429174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429175 - ||  ||  || OAM
|-
|429176 - ||  ||  || CSS
|-
|429177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429191 - ||  ||  || CSS
|-
|429192 - ||  ||  || CSS
|-
|429193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429197 - ||  ||  || CSS
|-
|429198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429200 - ||  ||  || CSS
|}

429201-429300 

|-
|429201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429209 - ||  ||  || CSS
|-
|429210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429229 - ||  ||  || CSS
|-
|429230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429237 - ||  ||  || CSS
|-
|429238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429239 - ||  ||  || CSS
|-
|429240 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|429241 - ||  ||  || CSS
|-
|429242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429243 - ||  ||  || WISE
|-
|429244 - ||  ||  || WISE
|-
|429245 - ||  ||  || WISE
|-
|429246 - ||  ||  || WISE
|-
|429247 - ||  ||  || WISE
|-
|429248 - ||  ||  || WISE
|-
|429249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429250 - ||  ||  || WISE
|-
|429251 - ||  ||  || WISE
|-
|429252 - ||  ||  || WISE
|-
|429253 - ||  ||  || WISE
|-
|429254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429256 - ||  ||  || WISE
|-
|429257 - ||  ||  || WISE
|-
|429258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429261 - ||  ||  || WISE
|-
|429262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429263 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|429264 - ||  ||  || WISE
|-
|429265 - ||  ||  || WISE
|-
|429266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429270 - ||  ||  || WISE
|-
|429271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429281 - ||  ||  || WISE
|-
|429282 - ||  ||  || CSS
|-
|429283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429287 - ||  ||  || CSS
|-
|429288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429290 - ||  ||  || CSS
|-
|429291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429295 - ||  ||  || CSS
|-
|429296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429298 - ||  ||  || WISE
|-
|429299 - ||  ||  || WISE
|-
|429300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

429301-429400 

|-
|429301 - ||  ||  || WISE
|-
|429302 - ||  ||  || WISE
|-
|429303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429304 - ||  ||  || WISE
|-
|429305 - ||  ||  || WISE
|-
|429306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429309 - ||  ||  || LightBuckets
|-
|429310 - ||  ||  || CSS
|-
|429311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429312 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|429313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429314 - ||  ||  || CSS
|-
|429315 - ||  ||  || CSS
|-
|429316 - ||  ||  || WISE
|-
|429317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429322 - ||  ||  || WISE
|-
|429323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429330 - ||  ||  || CSS
|-
|429331 - ||  ||  || CSS
|-
|429332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429354 - ||  ||  || WISE
|-
|429355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429356 - ||  ||  || CSS
|-
|429357 - ||  ||  || CSS
|-
|429358 - ||  ||  || WISE
|-
|429359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429361 - ||  ||  || WISE
|-
|429362 - ||  ||  || WISE
|-
|429363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429367 - ||  ||  || CSS
|-
|429368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429371 - ||  ||  || WISE
|-
|429372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429373 - ||  ||  || WISE
|-
|429374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429378 - ||  ||  || WISE
|-
|429379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429380 - ||  ||  || CSS
|-
|429381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429383 - ||  ||  || WISE
|-
|429384 - ||  ||  || WISE
|-
|429385 - ||  ||  || WISE
|-
|429386 - ||  ||  || WISE
|-
|429387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429397 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429398 - ||  ||  || CINEOS
|-
|429399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

429401-429500 

|-
|429401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429408 - ||  ||  || CSS
|-
|429409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429414 - ||  ||  || CSS
|-
|429415 - ||  ||  || CSS
|-
|429416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429425 - ||  ||  || CSS
|-
|429426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429436 - ||  ||  || CSS
|-
|429437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429458 - ||  ||  || CINEOS
|-
|429459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429483 - ||  ||  || CSS
|-
|429484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

429501-429600 

|-
|429501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429519 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|429520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429532 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429556 - ||  ||  || CSS
|-
|429557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429570 - ||  ||  || WISE
|-
|429571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429578 - ||  ||  || CSS
|-
|429579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429585 - ||  ||  || WISE
|-
|429586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429597 - ||  ||  || WISE
|-
|429598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429600 - ||  ||  || CSS
|}

429601-429700 

|-
|429601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429609 - ||  ||  || CSS
|-
|429610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429634 - ||  ||  || CSS
|-
|429635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429660 - ||  ||  || CSS
|-
|429661 - ||  ||  || WISE
|-
|429662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429665 - ||  ||  || CINEOS
|-
|429666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429669 - ||  ||  || CSS
|-
|429670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429679 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429698 - ||  ||  || WISE
|-
|429699 - ||  ||  || WISE
|-
|429700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

429701-429800 

|-
|429701 - ||  ||  || CSS
|-
|429702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429708 - ||  ||  || WISE
|-
|429709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429711 - ||  ||  || WISE
|-
|429712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429713 - ||  ||  || CSS
|-
|429714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429716 - ||  ||  || CSS
|-
|429717 - ||  ||  || CSS
|-
|429718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429724 - ||  ||  || WISE
|-
|429725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429729 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429733 - ||  ||  || CSS
|-
|429734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429735 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429736 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429744 - ||  ||  || WISE
|-
|429745 - ||  ||  || WISE
|-
|429746 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|429747 - ||  ||  || WISE
|-
|429748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429777 - ||  ||  || CSS
|-
|429778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429781 - ||  ||  || CSS
|-
|429782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429795 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

429801-429900 

|-
|429801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429846 - ||  ||  || CSS
|-
|429847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429849 - ||  ||  || WISE
|-
|429850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429860 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429869 - ||  ||  || WISE
|-
|429870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429895 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|429896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429899 - ||  ||  || CSS
|-
|429900 - ||  ||  || CSS
|}

429901-430000 

|-
|429901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429903 - ||  ||  || CSS
|-
|429904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429919 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|429920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429921 - ||  ||  || CSS
|-
|429922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429926 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429937 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429941 - ||  ||  || CSS
|-
|429942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429953 - ||  ||  || CSS
|-
|429954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429960 - ||  ||  || WISE
|-
|429961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429971 - ||  ||  || CSS
|-
|429972 - ||  ||  || WISE
|-
|429973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429979 - ||  ||  || CSS
|-
|429980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|429985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429988 - ||  ||  || LONEOS
|-
|429989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|429992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429994 - ||  ||  || CSS
|-
|429995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|429999 - ||  ||  || CSS
|-
|430000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0429001